Die 34. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships presented by the Walter Family 2018-2019) der Damen fand vom 23. Februar bis 2. März 2019 in der Chicago Union Station in Chicago in den Vereinigten Staaten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour der Damen 2018/19. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Herren statt.

Vorjahressiegerin war Raneem El Weleily, die im Vorjahr Nour El Sherbini in vier Sätzen besiegte. Während El Weleily im Halbfinale gegen Nour El Tayeb in fünf Sätzen ausschied, erreichte El Sherbini zum vierten Mal in Folge das WM-Finale. Sie bezwang El Tayeb, die erstmals im Finale stand, mit 11:6, 11:5, 10:12 und 15:13. Dies war El Sherbinis dritter Titelgewinn nach 2015 und 2016. 

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 64 Spielerinnen. Die besten 56 Spielerinnen der Weltrangliste vom Januar 2019 qualifizierten sich automatisch, die besten 32 davon wurden gesetzt. Fünf Startplätze wurden von der PSA über Qualifikationsturniere auf der PSA Challenger Tour vergeben, einen weiteren erhielt die amtierende Weltmeisterin der Juniorinnen. Waren diese Spielerinnen bereits über die Weltrangliste qualifiziert, wurde der Startplatz entweder an die unterlegene Finalgegnerin des jeweiligen Qualifikationsturniers oder aber an die nächste Spielerin in der Weltrangliste vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2018/19
2018
Squashturnier in Chicago